Аллсвенскан 1940/1941 () — 17-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 августа 1940 года и закончился 2 июня 1941 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1940/1941
Швеция
1941 год в Швеции
Футбол в Европе в 1941 году
1940 год в Швеции